Coriolis est un patronyme qui peut faire référence à plusieurs membres de la famille de Coriolis, et a donné aussi des noms dérivés.

Patronyme 
 
 Charles Régis de Coriolis d'Espinouse (), chef d'escadre.
 Joseph Jean-Baptiste Gaspard Hubert de Coriolis d'Espinouse (v.1724-1773), son frère, ecclésiastique. 
 Honoré-Gaspard de Coriolis (v. 1735-1824), ecclésiastique et juriste.
 Gaspard-Gustave Coriolis (1792-1843), mathématicien et ingénieur.

Noms dérivés 

Ces noms sont rendus en hommage au savant Gaspard-Gustave de Coriolis.
 Coriolis (cratère), sur la face cachée de la Lune,
 (16564) Coriolis, astéroïde,
 Force de Coriolis, du nom de l'ingénieur Gaspard-Gustave Coriolis,
 Accélération de Coriolis, lors du mouvement d'un corps se déplaçant dans un référentiel en rotation par rapport à un référentiel galiléen,
 Débitmètre à effet Coriolis, débitmètre massique,
 Rue Coriolis, dans le  de Paris,
 Coriolis Télécom, opérateur téléphonique et de réseau mobile.
 En océanographie : 
Coriolis II, navire de recherche océanographique canadien,
 Coriolis (projet), projet d'océanographie opérationnel français,
 COriolis Ré-Analysis, ensemble de données océanographiques,
 Coriolis, un satellite artificiel américain.

Autres 
 L'hôtel de Coriolis de Rousset, hôtel particulier d'Aix-en-Provence (France).